Ка́рло По́нти (; 1823, кантон Тичино, Швейцария — 1893) — итальянский оптик и фотограф из Венеции швейцарского происхождения. Известен своими художественными фотографиями Венеции, видов города и повседневной жизни в нём. Работал в период 1858—1875 годов не только в Венеции, но также в Вероне и Падуе, был одним из самых известных мастеров портретной и архитектурной фотографии XIX века.

Карло Понти был оптиком у короля Виктора Эммануила II. Также он изобрёл устройства для просмотра фотографий: алетоскоп[en] в 1860, а затем его развитие  в 1862.

В 1857 году Понти стал совладельцем фотостудии вместе с фотографом Карло Найя. Вместе они, став самыми известными фотографами города, делали фотографии не только архитектурных шедевров, но и повседневной жизни Венеции (жанровая фотография), в особенности жизни и труда бедных людей. В 1864 году Понти стал обладателем фотографического архива Доменико Брезолина.

Галерея

Примечания 

Фотографы-портретисты
Архитектурные фотографы